Wyspy Duff – grupa wysp na północ od Wysp Santa Cruz w państwie Wysp Salomona
 Duff Beer – fikcyjne piwo z serialu Simpsonowie
 Duff Beer – ciemne piwo produkowane przez The Duff Trading Co. Ltd w Wielkiej Brytanii
 Duff – typ budyniu
 HMS "Duff" (K352) – fregata Royal Navy, nazwana na cześć kapitana George'a Duffa
 Mechanizm Duffa – w informatyce sposób na przyspieszenie operacji kopiowania jednej tablicy do drugiej

Osoby:
 Damien Duff – irlandzki piłkarz
 George Duff – kapitan Trafalgaru
 Hilary Duff – piosenkarka, modelka i aktorka
 Norwich Duff – brytyjski admirał
 Duff Cooper – dyplomata brytyjski
 Duff Green – amerykański polityk i dziennikarz
 Duff McKagan – amerykański basista rockowy, znany z gry w zespole Guns N' Roses
 Duff Goldman – gwiazda reality show Ace of Cakes
 Duff (także Dub, Dubh) – król Szkocji w latach 963-7